Duitsland:
 Freiburg im Breisgau, een stad in de deelstaat Baden-Württemberg
 Freiburger FC, een voetbalclub uit Freiburg im Breisgau
 SC Freiburg, een voetbalclub uit Freiburg im Breisgau
 universiteit van Freiburg
 Regierungsbezirk Freiburg, een Regierungsbezirk in de deelstaat Baden-Württemberg
 Freiburg (Elbe), een gemeente in de deelstaat Nedersaksen
 Aartsbisdom Freiburg

Polen:
 Świebodzice (Duits: Freiburg in Schlesien)

Zwitserland:
 Fribourg (kanton) (Duits: Kanton Freiburg)
 Fribourg (stad) (Duits: Freiburg im Üechtland)

Zie ook 
 Freiberg (doorverwijspagina)
 Freyburg (doorverwijspagina)